Ali Riahi (1912-1970), un chanteur et compositeur tunisien ;
 Anis Riahi (1971-), un athlète tunisien, spécialiste du décathlon ;
 Arash T. Riahi (1972-), un réalisateur et un scénariste iranien ;
 Claude Riahi (1940-), le président de l'établissement d´enseignement supérieur Institut supérieur du commerce de Paris ;
 Djahanguir Riahi (1914-2014), marchand d'art iranien ;
 Meriam Riahi (1980-), une tireuse sportive tunisienne ;
 Mouldi Hedi Riahi (1949-), un homme politique tunisien ;
 Shahla Riahi
 Sidi Brahim Riahi (1766-1850), un ambassadeur, théologien et saint tunisien ;
 Slim Riahi (1972-), un homme d'affaires et homme politique tunisien.